VII Азиатские игры проводились в Тегеране с 1 по 16 сентября 1974 года. Соревнования проходили по 18 видам спорта. 

Официальное открытие игр прошло 1 сентября 1974 года на стадионе Арьямехр. Игры открыл шах Ирана — Мохаммед Реза Пехлеви.

В Азиаде приняли участие 3 010 спортсменов из 25 стран. 

В неофициальном медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Японии, завоевав 175 медалей, из которых 75 золотых и 49 серебряных.

Виды спорта 
Впервые на Азиадах были проведены соревнования по фехтованию и гимнастике.

Также соревнования прошли еще по 16 видам спорта:
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Велогонки
 Водное поло
 Волейбол
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Плавание
 Прыжки в воду
 Тяжёлая атлетика
 Стрельба
 Теннис
 Футбол
 Хоккей на траве

Медальный зачёт 
Из 25-и стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 19-и государств. Ещё 6 стран остались без медалей (Гонконг, Бахрейн, Кхмерская Республика, Лаос, Южный Вьетнам, Непал).

Ссылки 
 VII Летние Азиатские игры на ocasia.org

Летние Азиатские игры 1974
Азиатские игры